Asbjørn Aarnes (1923 - 2013) – storico e scrittore norvegese
 Tom Aage Aarnes (1977) – saltatore con gli sci norvegese